Оскар Петтерссон ():
* Петтерссон, Оскар (род. 1993) — шведский хоккеист.
 Петтерссон, Оскар (род. 1999) — шведский хоккеист.
 Петтерссон, Оскар (род. 2000) — шведский футболист.
 Петтерссон, Оскар (род. 2001) — шведский хоккеист.
 Петтерссон, Оскар (род. 2004) — шведский хоккеист.